Mauricio Santiago Pešutić Pérez, né le  à Punta Arenas, est un acteur chilien.

Biographie

Filmographie au cinéma

Filmographie à la télévision

Références

Voir aussi

Lien externe 
 

Naissance en mai 1948
Naissance à Punta Arenas
Acteur chilien
Acteur chilien de télévision
Acteur chilien de telenovela
Acteur chilien de cinéma